Pansa, een cognomen in de gens Appuleia;
Gaius Vibius Pansa Caetronianus, Romeins consul in 43 v.Chr.
Pansa, de Thaise term voor vassa.